Holsti kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Holsti (ö i Mellersta Österbotten),  (2 ha)
2. Holsti (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä,  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar